Helminger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Helminger (* 1964), österreichischer Fußballspieler
 Guy Helminger (* 1963), luxemburgisch-deutscher Schriftsteller
 Paul Helminger (1940–2021), luxemburgischer Politiker
 Tanja Helminger (* 1996 oder 1997), deutsche Schwimmerin, Tennisspielerin, Ski- und Snowboardsportlerin mit Down-Syndrom.